Alikoirah est un nom propre qui peut désigner :
 Alikoirah, une île de la subdivision d'Alif Alif aux Maldives ;
 Alikoirah, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives.